Příjmení Koller (z něm. der Koller – valič dřev, dřevorubec; kollern – valit, rubathttps://www.namenforschung.net/fileadmin/_processed_/f/b/csm_Koller_c748f7c4e3.gif; řidčeji od Köler/Köhler – uhlíř, podle oděvu – Koller: kabát s nákrčníkemnebo temperamentu – kollerig: prudký, horkokrevný, jankovitý; česky též Kolář'')

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Alexander von Koller (1813–1890) – rakouský generál a politik, ministr války Rakouska-Uherska
 Daphne Koller (* 1968) – izraelsko-americká odbornice na umělou inteligenci, profesorka Stanfordovy univerzity
 David Koller (* 1960) – hudebník
 Igor Koller (* 1952) – horolezec
 Jan Koller (* 1973) – český fotbalista
 Josef Koller (* 1979) – český herec
 Karl Koller (1929–2009) – rakouský fotbalista
 Libor Koller (* 1969) – fotbalista, obránce
 Marcel Koller (* 1960) – švýcarský fotbalista a fotbalový trenér
 Stanislav Koller (* 1959) – český fotbalista, záložník

Reference

Externí odkazy